Тэийо () — многозначный термин финского происхождения.

 Тэийо (имя) — мужское финское имя.
 Тэийо (национальный парк) — национальный парк в районе города Сало в Финляндии.
  — посёлок близ  в Финляндии.